Podhorie può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:
 Podhorie, nella regione di Banská Bystrica
 Podhorie, nella regione di Žilina